Tiggemann ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Tiggemann (* 1970), deutscher Historiker
 Claudia Tiggemann-Klein (* 1970), deutsche Historikerin